Ландстрём () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ландстрём, Джон (род. 1994) — английский футболист.
 Ландстрём, Йессика (род. 1984) — шведская футболистка, полузащитник и нападающий футбольного клуба «Гётеборг» и национальной сборной Швеции.
 Ландстрём, Ээлес (1932—2022) — финский легкоатлет, призёр Олимпийских игр, чемпион Европы.